Campbellsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Campbellsville (Kentucky)
 Campbellsville (Tennessee)

im NRHP gelistete Objekte:
 Campbellsville Historic Commercial District, in Campbellsville, Kentucky, ID-Nr. 83002876
 Campbellsville Residential Historic District, in Campbellsville, Kentucky, ID-Nr. 08000011
 Campbellsville School, Stadium and Athletic Field, in Campbellsville, Kentucky, ID-Nr. 06001195

Siehe auch:
 Campbellville